Мария Барнас  (, 28 августа 1973, Хорн) – нидерландская писательница и художница.

Биография 
Училась в Академии Геррита Ритвельда и Королевской академии Амстердама. Активно пишет для музыкального театра, выступает как литературный и художественный критик в газете NRC Handelsblad. Её произведения выставлялись в Galerie du Jour (Париж), в Городском музее Амстердама и др.

Книги

Романы 
 Ледяные ангелы/  Engelen van ijs (1997, номинация на Academica Literatuurprijs)
 Купальщик/ De baadster (2000)

Книги стихов 
 Два солнца/  Twee zonnen (De Arbeiderspers, 2003, C. Buddingh'-prijs,   номинация на Jo Peters Poëzieprijs)
 По будням/ Doordeweeks (2004)
 Binnenzee (2005)
 Город просыпается/ Er staat een stad op, De Arbeiderspers, Amsterdam 2007 (J.C. Bloem-poëzieprijs)
 Jaja de oerknal (2013, Arbeiderspers, Amsterdam)

Художественная и литературная хроника 
 Невероятно/ Fantastisch (2010, Arbeiderspers, Amsterdam)

Признание 
Избранные стихи Марии Барнас вышли книгой на хорватском языке (2013). Отдельные её стихотворения переведены на английский, немецкий, испанский, португальский, словенский языки.

Примечания

Ссылки 
 В Дигитальной библиотеке нидерландской литературы
 На Международном сайте поэзии

Писательницы Нидерландов
Поэты Нидерландов
Художники Нидерландов
Современные художники Нидерландов
Литературные критики Нидерландов
Художественные критики Нидерландов
Писательницы XXI века